Verkade (bedrijf)
 Verkade (geslacht)

Personen: 
 Co Verkade (1906-2008), ondernemer
 Eduard Verkade (1878-1961), acteur en regisseur
 Ericus Gerhardus Verkade (1835-1907), ondernemer
 Jan Verkade (1868-1946), kunstschilder
 Kees Verkade (1941-2020), beeldend kunstenaar
 Pieter Eduard Verkade (1891-1979), scheikundige en hoogleraar

Zie ook 
 Verkade-albums
 Verkadefabriek ('s-Hertogenbosch), cultureel centrum in 's-Hertogenbosch in een voormalige koekjesfabriek
 Verkadefabriek (Zaandam), voormalig fabrieksgebouw in Zaandam